Първа македонска футболна лига 2004/05 е тринадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 8 август 2004 г. до 29 май 2005 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Работнички Кометал.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
* На Цементарница 55 са отнети 3 точки заради неявяване в мач от 32-ри кръг срещу Силекс Кратово.

Бараж за оставане

Голмайстори

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони